Die Davenport Virginia Pro Championships 2006 fanden vom 30. Januar bis 4. Februar 2006 in Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 3 Star.

Vorjahressieger Shahid Zaman trat nicht erneut an. Im Endspiel setzte sich der topgesetzte John White gegen den an Position vier gesetzten Adrian Grant mit 11:9, 11:6, und 11:9 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ryan Donegan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006